— главный японский титул рэндзю, разыгрываемый ежегодно, а также звание, присваиваемое за исключительные заслуги в деле развития игры. Последнего удостоен лишь один рэндзист — Ракусан Такаки, усовершенствовавший в 1936 году правила игры и инвентарь.

История и форма проведения 
С появлением Федерации рэндзю Японии были организованы первые турниры за звание мэйдзина. Схема проведения следующая: ежегодно проводятся соревнования на уровне секций, затем — на уровне регионов. Затем занявшие первые места собираются на отборочный турнир, победитель которого становится претендентом на титул мэйдзина и получает право сыграть матч с действующим мэйдзином. Матч состоит из пяти партий, в случае равного счета (2,5:2,5) титул сохраняет его обладатель. Возможно досрочное завершение матча при наборе претендентом 3 очков или защищающим титул 2,5. Временной регламент: в первых турнирах давалось по 3 часа на партию; сейчас обычно не менее 4 часов каждому игроку.

Мэйдзин-турниры и их победители

Ссылки

Примечания 

Рэндзю
Турниры по рэндзю